Conwy – miasto w Walii
 Conwy – stacja kolejowa w tym mieście
 Conwy – hrabstwo w Walii
 Conwy – rzeka w Walii
 Conwy – zatoka Morza Irlandzkiego
 Conwy – dawny okręg wyborczy w Walii

Zobacz też 
 Conway